Goalpara (district), een district van de Indiase staat Assam
 Goalpara (stad), de hoofdplaats van dit district